Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Jim Courier era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Patrick Rafter.

Pete Sampras ha battuto in finale 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2 Petr Korda.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pete Sampras (campione)
  Jim Courier (secondo turno)
  Stefan Edberg (semifinale)
  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Michael Chang (terzo turno)
  Todd Martin (terzo turno)
  Thomas Muster (quarti di finale)

  Cédric Pioline (primo turno)
  Petr Korda (finale)
  Marc Rosset (terzo turno)
  Aleksandr Volkov (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Arnaud Boetsch (primo turno)
  MaliVai Washington (terzo turno)
  Carlos Costa (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1994
ATP Tour 1994